Открытый чемпионат Японии — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий осенью в японской Хиросиме на хардовых кортах. В 2009-2014 годах и с 2018 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Соревнование создано накануне сезона-2009, когда Федерация Тенниса Японии передала лицензию соревнования WTA от турнира 3-й категории в Токио новому турниру в Осаке. Местом проведения игр стал Utsubo Tennis Center.

Токийское соревнование сохранило статус профессионального соревнования, но перешло в календарь менее престижного тура — женской серии ITF. В 2011 году приз в Токио был отменён, а три года спустя, с отходом от дел компании Hewlett-Packard, до того бывшей титульным спонсором приза, первенство в Осаке сначала получило право именоваться Открытым чемпионатом Японии, а через год было и вовсе ликвидировано в пользу возрождения токийского приза базовой категории. С 2018 года женский турнир отделился от мужского и стал проводиться в Хиросиме.

Финалы турниров

Интересные факты 
 Суммарный возраст финалисток одиночного турнира 2010 года составил 73 года, что стало рекордом тура на тот момент.

Примечания

См. также 
 Открытый чемпионат Азии

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 

Международные спортивные соревнования в Хиросиме